Municipio de Hamilton puede referirse a los siguientes municipios de Estados Unidos:

Arkansas 
Municipio de Hamilton (Arkansas)

Carolina del Norte 
Municipio de Hamilton (condado de Martin, Carolina del Norte)

Dakota del Norte 
Municipio de Hamilton (Dakota del Norte)

Dakota del Sur 
Municipio de Hamilton (condado de Charles Mix, Dakota del Sur)
Municipio de Hamilton (condado de Marshall, Dakota del Sur)

Illinois 
Municipio de Hamilton (condado de Lee, Illinois)

Indiana 
Municipio de Hamilton (condado de Delaware, Indiana)
Municipio de Hamilton (condado de Jackson, Indiana)
Municipio de Hamilton (condado de Sullivan, Indiana)

Iowa 
Municipio de Hamilton (condado de Decatur, Iowa)
Municipio de Hamilton (condado de Franklin, Iowa)
Municipio de Hamilton (condado de Hamilton, Iowa)

Míchigan 
Municipio de Hamilton (condado de Clare, Míchigan)
Municipio de Hamilton (condado de Gratiot, Míchigan)
Municipio de Hamilton (condado de Van Buren, Míchigan)

Misuri 
Municipio de Hamilton (condado de Caldwell, Misuri)
Municipio de Hamilton (condado de Harrison, Misuri)

Nebraska 
Municipio de Hamilton (condado de Fillmore, Nebraska)

Nueva Jersey 
Municipio de Hamilton (condado de Atlantic, Nueva Jersey)
Municipio de Hamilton (condado de Mercer, Nueva Jersey)

Ohio 
Municipio de Hamilton (condado de Franklin, Ohio)
Municipio de Hamilton (condado de Jackson, Ohio)
Municipio de Hamilton (condado de Lawrence, Ohio)
Municipio de Hamilton (condado de Warren, Ohio)

Pensilvania 
Municipio de Hamilton (condado de Adams, Pensilvania)
Municipio de Hamilton (condado de Franklin, Pensilvania)
Municipio de Hamilton (condado de McKean, Pensilvania)
Municipio de Hamilton (condado de Monroe, Pensilvania)
Municipio de Hamilton (condado de Tioga, Pensilvania)